Ses Salines (katalanisch-balearisch für Die Salinen) ist der Name folgender Orte auf den Balearen, Spanien:

 Ses Salines (Ibiza), Salzgewinnungsgebiet auf Ibiza
 Ses Salines (Mallorca), Gemeinde auf Mallorca
 Ses Salines (Formentera), Naturschutzgebiet auf Formentera